Э́рнест Уи́льям Хайн (; 9 апреля 1901 — 15 апреля 1974), более известный как Э́рни Хайн () — английский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за клубы «Барнсли», «Лестер Сити», «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед», а также за национальную сборную Англии.

Является лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба «Барнсли» (131 гол), занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Лестер Сити» (156 голов). Всего за профессиональную карьеру забил 288 голов в Футбольной лиге Англии.

Клубная карьера 
В юности Хайн работал в шахте, где катал тележки с углём. Футбольную карьеру начал в клубе своего родного города, «Барнсли», в 1921 году. В своей дебютной игре за клуб (эта была переигровка матча Кубка Англии) забил гол в ворота «Норвич Сити». Он помог команде занять третье место во Втором дивизионе сезона 1921/22.

В январе 1926 года главный тренер «Лестер Сити» Питер Ходж подписал Хайна из «Барнсли» за 3000 фунтов. Хайн сделал «дубль» в своём дебютном матче за «Лестер» против «Бернли», при этом также не забил в этой игре пенальти. Провёл в «Лестере» шесть с половиной сезонов, выступая в линии атаки команды с такими игроками как Артур Чендлер и Артур Локхед. В сезоне 1928/29 помог «Лестеру» занять в чемпионате второе место («лисы» уступили только одно очко завоевавшему чемпионский титул клубу «Уэнсдей»).  Выступал за «Лестер Сити» с 1926 по 1932 год, сыграв 259 матчей и забив 156 мячей.

Сезон 1932/33 провёл в клубе Первого дивизиона «Хаддерсфилд Таун», однако в феврале 1933 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший во Втором дивизионе. «Юнайтед» заплатил за него 5000 фунтов. 11 февраля 1933 года он дебютировал за «Юнайтед» в матче против «Престон Норт Энд». Выступал за клуб до декабря 1934 года, сыграв за это время 53 матча и забив 12 мячей.

В конце 1934 года вернулся в «Барнсли», где и завершил карьеру в 1938 году. Он стал и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

Карьера в сборной 
Провёл 6 матчей за национальную сборную Англии  с 1928 по 1932 год, в которых забил 4 мяча.

Матчи и голы Хайна за сборную Англии 

Итого: 6 матчей, 4 гола; 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений.

После завершения карьеры футболиста 
Ещё будучи футболистом, Эрни Хайн управлял пабом в Барнсли. После завершения карьеры игрока работал на кирпичном заводе в Мелтеме. В 1940-е и 1950-е годы работал в тренерском штабе футбольного клуба «Мелтам».

Достижения
 Сборная Англии
 Победитель Домашнего чемпионата Британии (2): 1929/30, 1931/32

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки  
 Профиль на сайте EnglandFootballOnline.com 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»